Toponímia:
 Lincoln (Anglaterra), capital del comtat anglès de Lincolnshire.
 Lincoln (Argentina), ciutat de la província de Buenos Aires.
 Lincoln (Nebraska) 
 Lincoln (Alabama) 
 Lincoln (Arkansas) 
 Lincoln (Califòrnia) 
 Lincoln (Illinois) 
 Lincoln (Indiana) 
 Lincoln (Iowa) 
 Lincoln (Maine) 
 Lincoln (Massachusetts) 
 Lincoln (Michigan) 
 Lincoln (Missouri) 
 Lincoln (Montana) 
 Lincoln (Nebraska) 
 Lincoln (Nou Hampshire) 
 Lincoln (Nou Mèxic) 
 Lincoln (Nova York) 
 Lincoln (Dakota del Nord)
 Lincoln (Pennsilvània) 
 Lincoln (Rhode Island) 
 Lincoln (Texas) 
 Lincoln (Vermont) 
 Lincoln (Virgínia) 
 Lincoln (Washington) 
 Lincoln Center (Kansas) 
 Lincoln City (Indiana) 
 Lincoln City (Oregon) 
 Mar de Lincoln, entre Canadà i Grenlàndia
 Biografies: Abraham Lincoln, setzè president dels Estats Units
 Cinema Lincoln (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Steven Spielberg (2012)
 Miscel·lània:
 Lincoln (automòbil), fabricant d'automòbils de luxe
 Batalló Lincoln, unitat de voluntaris estatunidencs de la Guerra Civil espanyola
 Lincoln Center, complex d'edificis culturals de Nova York
 Lincoln Memorial, edifici commemoratiu a la ciutat de Washington fet en honor del president dels Estats Units Abraham Lincoln